Шабановка — название населённых пунктов в России:

 Шабановка — деревня в Тимском районе Курской области.
 Шабановка — деревня в Елховском районе Самарской области.